Bjørnefjorden eller Bjørnafjorden er navnet på flere norske steder:
 Bjørnefjorden (Solund) – fjord på øen Solund i Sogn og Fjordane.
 Bjørnafjorden – fjord i Hordaland.
 Bjørnefjorden (kommune) – kommune som dannes i 2020 ved sammenlægning af Fusa og Os kommuner i Hordaland.